Fabbisogno energetico umano – quantità di calorie che deve assumere giornalmente un essere umano
 Fabbisogno energetico (elettrico) – energia consumata annualmente in un determinato stato o in una regione
 Fabbisogno energetico normalizzato – indice relativo al riscaldamento degli ambienti

Pagine correlate 

Consumo di energia nel mondo